Desnos steht für

 das Akronym der „Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified“ (DESNOS) – siehe Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung

Desnos ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Adelaïde Desnos (1807–1870), französische Malerin
 Robert Desnos (1900–1945), französischer Dichter, Schriftsteller und Journalist

DESNOS